Magenbuch ist der Familienname folgender Personen:
 Helena Magenbuch (1523–1597), deutsche Botanikerin und Apothekerin 
 Johann Magenbuch (auch Megabachus; 1487–1546), deutscher Mediziner und Leibarzt

Magenbuch ist der Name folgender Orte:
 Magenbuch (Ostrach), Teilort der Ostracher Ortschaft Magenbuch-Lausheim im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg